Taos může být:

 Taos (Missouri), město v USA
 Taos (Nové Mexiko), město v USA
 Taos (pueblo), lokalita Světového dědictví
 Taos Institute, nezisková vzdělávací organizace